Брук (, споріднене з ) — поширене особове жіноче і рідше чоловіче ім'я, також використовується як прізвище.

 Брук Адамс (; 1984) — американська модель і професійний реслер.
 Брук Вільямс (; 1984) — новозеландська акторка.
 Брук Лопес (; 1988) — американський професійний баскетболіст.
 Брук Претлі (; 1980) — австралійська веслувальниця, олімпійська медалістка (2012).
 Брук Тейлор (; 1685—1731) — англійський математик, член Лондонського королівського товариства.
 Брук Шилдс (; 1965) — американська супермодель та акторка.

Примітки 

Англійські імена